

Persone 
 Alexander Voigt – calciatore tedesco
 Angela Voigt – atleta tedesca
 Emil Voigt – ginnasta e multiplista statunitense
 Emil Voigt – mezzofondista britannico
 Eva-Maria Voigt – filologa tedesca
 Frederick Voigt – giornalista inglese
 Georg Voigt – storico e umanista tedesco
 Jens Voigt – ciclista tedesco
 Johann Carl Wilhelm Voigt – geologo tedesco
 Johannes Voigt – storico tedesco
 Udo Voigt – politico tedesco
 Wilhelm Voigt – criminale tedesco
 Woldemar Voigt – fisico tedesco
 Wolfgang Voigt – musicista tedesco, meglio conosciuto come Gas

Altro 
 4378 Voigt – asteroide della fascia principale
 Effetto Voigt – fenomeno magneto-ottico
Notazione di Voigt – Sistema di scrittura dei tensori

Pagine correlate 
 Vogt